Olcott (New York), een gehucht in de Amerikaanse staat New York
Henry Steel Olcott, Amerikaans oprichter en 1e president van de Theosofische Vereniging
Branche Olcott, een verdwenen tak van de Belgische Theosofische Vereniging